Poços de Caldas (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Poços de Caldas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais